Юрий Николаевич Ахмеров (25 января 1957, Уфа, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — советский футболист, нападающий. Старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации в дисциплине спорт слепых — футзал 5X5 (В2,ВЗ).

ЗТР.

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ «Строитель» Уфа. За свою карьеру выступал в советских командах «Гастелло» (Уфа), «Волгарь» (Астрахань), «Крылья Советов» (Куйбышев), «Спартак» (Москва), «Авангард» (Уфа) и «Химик» (Дзержинск)..

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте fanat1k.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Нефтяник» Уфа
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Химик» Дзержинск
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России